Cruquiusstraat (Amsterdam), straat in Amsterdam
 Cruquiusstraat (Haarlem), straat in Haarlem
 Cruquiusstraat (Hilversum), straat in Hilversum
 Cruquiusstraat (Kampen), straat in Kampen
 Cruquiusstraat (Vlissingen), straat in Vlissingen

 Cruquiusweg (Amsterdam)
 Cruquiusweg (Heemstede)

Zie ook
 Cruquius